Chiesa di San Bavone – chiesa ad Haarlem, Paesi Bassi
 Chiesa di San Bavone – chiesa a Heemstede, Paesi Bassi
 Chiesa di San Bavone – chiesa a Mishawaka, Indiana, Stati Uniti

Pagine correlate

 Cattedrale di San Bavone